La bambola assassina – film horror statunitense del 1988 diretto da Tom Holland
 La bambola assassina – film horror statunitense del 2019 diretto da film horror statunitense del 1988 diretto da Lars Klevberg
 La bambola assassina – media franchise horror slasher statunitense creato da Don Mancini